

Sigle 
 Digital Molecular Matter – Un motore fisico virtuale per gli oggetti a seconda del materiale di cui sono composti
 Digital MultiMeter, multimetro digitale – Uno strumento di misura elettronico.
 Direct Metal Mastering – tecnica di masterizzazione

Codici 
 DMM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Dammam-King Fahed, Dammam, Arabia Saudita
 dmm – codice ISO 639-3 della lingua dama

Altro 
 DMM.com – sito giapponese di Internet e commercio elettronico, gestito dalla DMM.com Ltd, nonché sito di intrattenimento online come giochi, video in streaming ed e-book